Солда́ты Бу́ффало — многозначный термин:

Техника 
  (ед. ч.) — бывший французский ролкер, затем препозиционное судно, зафрахтованное командованием морских перевозок США.

Другое 
 «Солдаты Буффало» — неформальное прозвище военнослужащих четырёх кавалерийских полков армии США, сформированных из афроамериканцев после войны Севера и Юга.
  (1997) — художественный фильм-вестерн об участии  кавалерийского полка армии США в апачских войнах.
 «Солдаты Буффало» (2001) — художественный фильм-трагикомедия о быте военнослужащих армии США на военной базе в ФРГ времён окончания холодной войны.